Jean-Paul Iommi-Amunatégui (1947-), éditeur, journaliste et écrivain français ;
 Tony Iommi (1948-), dit Tony, guitariste britannique.